Fântâna fermecată se referă la:
 Fântâna fermecată (film), film românesc din 2014 regizat de Andrei Enoiu
 Fântâna fermecată (poveste) (în ), poveste de Frații Grimm din cartea Kinder- und Hausmärchen (1812)